Lundströmstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lundströmstjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (8,05 ha)
Lundströmstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn